Премія Вольфа з фізики присуджується раз на рік Фондом Вольфа. Це одна з шести премій Вольфа, що вручається Фондом з 1978.

Лауреати премії

Примітки

Посилання 
 Лауреати премії Вольфа з фізики на офіційному сайті